Цукахара — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Цукахара, Мицуо (род. 1947) — японский гимнаст, олимпийский чемпион и чемпион мира. Отец гимнаста Наои Цукахары.
 Цукахара, Наоя (род. 1977) — японский гимнаст, олимпийский чемпион в командном первенстве 2004 года и многократный призер чемпионатов мира по спортивной гимнастике.[
 Цукахара, Нисидзо (1887—1966) — адмирал императорского флота Японии.
 См. также 
 Цукахара Бокудэн